Чемпионат африканских наций 2018 года — пятый чемпионат африканских наций, который проходил в Ливии. Организуется Конфедерацией африканского футбола (КАФ) для мужских футбольных сборных Африки. Всего в турнире сыграло 16 команд.

Команды 
1.  Марокко
2.  Замбия
3.  Нигерия
4.  Конго
5.  Судан
6.  Намибия
7.  Ливия
8.  Ангола
9.  Гвинея
10.  Уганда
11.  Руанда
12.  Буркина-Фасо
13.  Мавритания
14.  Кот-д’Ивуар
15.  Экваториальная Гвинея
16.  Камерун

Групповой этап

Группы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4

1/2

Матч за 3-е место

Финал 

Чемпионаты африканских наций